Virginio – nome proprio di persona italiano maschile
Virginio – cantautore e musicista italiano
Virginio – primo album di Virginio
Giovanni Vincenzo Virginio – avvocato e agronomo italiano

Geografia 
 Virginio - torrente nel comune Montespertoli